George Edwards (1694-1773) – ornitologo britannico
 George Edwards (1752-1823) – economista britannico
 George William Edwards (1891-1954) – economista statunitense